Фамилија Калдерон има више значења:

 Фамилија Калдерон, Естадо Веинтинуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Калдерон, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Калдерон (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику